Henry Young est un nom pouvant désigner:

Henry Young (1803-1870), gouverneur australien d'Australie-Méridionale
 (1841-1866), officier et espion américain
Henry Esson Young (1862-1939), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1873-1923), joueur australien de football australien
 (1891-1956), homme politique américain du Minnesota
 (1915-1943), pilote britannique

Voir aussi
Henri Young (1911-?), prisonnier américain

Young, Henry